Tankokari kan syfta på:

 Tankokari (ö i Kymmenedalen),  (2 ha)
 Tankokari (ö i Satakunta),  (0 ha)
 Tankokari (ö i Egentliga Finland),  (0 ha)
 Tankokari (ö i Lappland),